La Reserva Nacional Valdivia es una reserva nacional chilena, creada mediante el Decreto Supremo N°47 del Ministerio de Bienes Nacionales con fecha 28 de enero de 1983, tiene 9.727 ha y se ubica en la comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Está ubicada al noreste de la Reserva Costera Valdiviana.

El acceso a la reserva se realiza desde Corral por el camino viejo que une las ciudades de Corral-La Unión pasando por el sector Quitaluto (15 km) y desde Valdivia a 65 km por el camino Valdivia-La Unión pasando por Tres Chiflones e ingresando por el sector El Peuco. Debido a que los caminos están en malas condiciones, el acceso es únicamente vía vehículo doble tracción. Las actividades más comunes son trekking y pesca.

Áreas protegidas de la Región de Los Ríos
Corral (Chile)